Го́лдберг або Го́льдберг ( — золота гора) — єврейське й німецьке прізвище. Відомі носії:

 Адель Голдберг ( 1945) — американська вчена у галузі інформатики, відома своєю роботою у галузі об'єктно-орієнтованого програмування і графічних інтерфейсів та розробкою мови програмування Smalltalk.
 Адам Голдберг (; 1970) — американський актор, режисер і продюсер.
 Анатолій Асірович Гольдберг (1930—2008) — український математик, професор.
 Білл Голдберг (; 1966) — американський реслер що виступав у WWE и WCW.
 Вернер Голдберг (; 1919—2004) — військовослужбовець Вермахту, що послужив фотомоделлю в нацистській пропаганді як «ідеальний німецький солдат».
 Вупі Голдберг ( 1955) — американська акторка.
 Джона Голдберг (; 1969) — американський політолог, колумніст і публіцист.
 Лео Голдберг (; 1913—1987) — американський астроном, член Національної АН США (1958).
 Лія Голдберг (; 1911—1970) — поетеса, класик літератури Ізраїлю.
 Руб Голдберг (; 1883—1970) — американський карикатурист, скульптор, письменник, інженер та винахідник.
 машина Голдберга — пристрій, який виконує дуже просту дію надзвичайно складним чином — зазвичай, за допомогою довгої послідовності взаємодій за «принципом доміно».

Інше 
 Гольдберг-варіації (), BWV 988 — 30 варіацій для клавесина Й. С. Баха.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища